Soriano puede referirse a:

Lugares 
Uruguay
 Departamento de Soriano, un departamento de Uruguay cuya ciudad capital es Mercedes. 
 Villa Soriano, localidad uruguaya ubicada en el departamento de Soriano.

Cuba
 Palma Soriano, ciudad del sureste de Cuba.

Italia
 Soriano Calabro, municipio en la provincia de Vibo Valentia, Calabria, Italia.
 Soriano nel Cimino, localidad y comune italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio.

Historia 
 Combate de Soriano, el 4 de abril de 1811 en la villa Santo Domingo Soriano en la Banda Oriental como parte de la Guerra de la Independencia Argentina.

Empresas 
 Ediciones Soriano, pequeña editorial española desaparecida, que se ubicaba en Barcelona, España.
 Soriano (motocicletas), marca española de motocicletas.
 Soriano-Pedroso, marca francoespañola de automóviles en los años 1920.

Personas 
Gentilicio
 Gentilicio para los residentes de Soria y los nacidos en dicha ciudad.
 Gentilicio para los residentes de la Provincia de Soria y los nacidos en aquella.

Apellido

 Abel Soriano, futbolista argentino.
 Alberto Soriano agrónomo y botánico argentino.
 Alejandro Soriano Vallés, biógrafo, ensayista, crítico literario y poeta mexicano.
 Alfonso Soriano, beisbolista dominicano.
 Alzira Soriano, política brasileña.
 Andrés Soriano, futbolista argentino.
 Andrés Soriano Más, baloncestista español.
 Andrés Soriano y Roxas, empresario español-filipino.
 Benito Soriano Murillo, pintor español.
 Bernabé Soriano de la Torre, médico y filántropo español.
 Bruno Soriano Llido, futbolista español.
 Carlos Alberto Soriano, escritor salvadoreño.
 Charo Soriano, actriz española.
 Domingo Soriano Arévalo, militar argentino.
 Elena Soriano, escritora española.
 Federico Soriano, arquitecto español.
 Fernando Soriano, futbolista español.
 Gabriel Soriano, guionista, productor y director de cine mexicano.
 Gonzalo Soriano, pianista español.
 Inocencio Soriano Montagut, artista plástico y catedrático español.
 Irma Soriano, presentadora y periodista española.
 Jerónimo Soriano, médico pediatra español.
 Joaquín Soriano, pianista español.
 Jonathan Soriano, futbolista español.
 José Soriano Izquierdo, director artístico e historietista español.
 José Soriano Ramos, industrial español.
 José Eusebio Soriano, futbolista peruano nacionalizado argentino.
 Juan Soriano, artista plástico mexicano.
 Juan Manuel Soriano, periodista español.
 Manuel Soriano, periodista español.
 Mari Cruz Soriano, periodista, presentadora y locutora española.
 Maricel Soriano, cantante y actriz filipina.
 Osvaldo Soriano, escritor y periodista argentino.
 Pedro Soriano, cantautor español.
 Pepe Soriano, actor y director de cine argentino.
 Rafael Soriano, beisbolista dominicano.
 Ramiro Soriano, músico y director de orquesta boliviano.
 Ricardo Soriano, noble y aristócrata español.
 Roberto Soriano, futbolista italiano.
 Rodrigo Soriano, político, literato, abogado, diplomático, y periodista español.
 Vicente Soriano, empresario español.